Dmitrij Aleksandrowicz Smirnow (1819—1866) – rosyjski pisarz
 Dmitrij Fiodorowicz Smirnow (1863—1928) – rosyjski aktor 
 Dmitrij Aleksandrowicz Smirnow (1870–1940) – rosyjski kapłan, kanonizowany przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną
 Dmitrij Aleksiejewicz Smirnow (1882–1944) – rosyjski śpiewak operowy 
 Dmitrij Nikołajewicz Smirnow (1891–?) – rosyjski pisarz
 Dmitrij Smirnow (1908–1965) – radziecki polityk
 Dmitrij Nikołajewicz Smirnow (ur. 1948) – rosyjski kompozytor
 Dmitrij Nikołajewicz Smirnow (ur. 1951) – rosyjski kapłan
 Dmitrij Sawwowicz Smirnow (ur. 1952) – rosyjski kompozytor
 Dmitrij Aleksandrowicz Smirnow (ur. 1969) – rosyjski piłkarz
 Dmitrij Aleksandrowicz Smirnow (ur. 1980) – rosyjski piłkarz

Zobacz też